Copieur peut être synonyme de tricheur ou de fraudeur quand il désigne une personne. On le retrouve parfois sous sa forme abrégée « Cpr ». En terme technique, il est  fréquemment utilisé comme suffixe et désigne toute machine ou logiciel qui permet la copie d'un objet, d'une structure ou d'une information de façon automatique.

En reprographie, un copieur est un appareil qui permet la duplication de documents:
 Duplicopieur, une machine essentiellement électromécanique qui utilise une matrice micro-perforé ( en anglais) pour reproduire des documents papiers en volume ;
 Photocopieur, un appareil analogique et électrophotographique qui permet la reproduction des documents papiers ;
 Multicopieur, appareil numérique de reprographie qui regroupe les fonctions de copie et le traitement des documents ;
 Multicopieur, appareil de duplication de puces électroniques ;
 Copieur hydraulique, machine d'usinage qui permet de recopier une pièce ;
 Copieur de fichier, logiciel qui permet la duplication des fichiers informatique.

Voir aussi 
 
 
 Copillage